Angenita Lemstra, Nederlands voetbalster
Adri Bom-Lemstra (1962), Nederlands politica
Hanzo Lemstra van Buma (1762-1847), Nederlands uitgever
Piet Lemstra (1946), Nederlands scheikundige
Wolter Lemstra (1935), Nederlands politicus